

Biografia 
Peter Partner è nato il 15 luglio 1924 da David e Bertha Partridge Partner a Little Heath, nello Hertfordshire. Suo padre lavorava con la polizia metropolitana e sua madre gestiva un bar a Barnet. Durante la Seconda guerra mondiale, prestò servizio come dragamine. Dopo la guerra, frequentò il Magdalene College di Oxford per studiare Legge, ma passò poi a Storia. Nel 1953, sposò Leila May Fadil (morta nel 1990), nipote dello storico Albert Hourani. Partner ha lavorato come giornalista per molti anni con The Observer, scrivendo gli articolo principali durante la prima settimana della crisi di Suez. Ha anche scritto per The Economist e trasmesso frequentemente per la BBC sul mondo arabo. 

Nel 1955, Partner accettò una posizione di insegnamento di Storia al Winchester College, dove rimase per trent'anni. 

Il partner ha scritto diverse recensioni per The New York Review of Books, e articoli per History Today, e il Journal of Ecclesiastical History.

Lavori 
Partner era uno storico della Roma medievale e rinascimentale, nonché del Medio Oriente, ed era noto per i suoi studi sull'amministrazione papale e la diplomazia durante il XIV e il XV secolo. 

 A Short Political Guide to the Arab World
 The Lands of St. Peter (1972)
 Renaissance Rome 1500 - 1559 (1980)
 Murdered Magicians (1982)
 The Knights Templar and Their Myth
 The Pope's Men
 God of Battles: Holy Wars of Christianity and Islam
 The Story of Christianity (2005)

Note

Collegamenti esterni 
 

Studenti del Magdalen College
Morti nel 2015
Nati nel 1924